Steaua Dunării se poate referi la:

 Steaua Dunării, ziar fondat de Mihail Kogălniceanu în 1855 la Iași, fuzionat în 1869 cu Zimbrulu și Vulturulu
 Steaua Dunării, lojă masonică din vremea lui Alexandru Ioan Cuza 
 Steaua Dunării, festivalul de muzică ușoară pentru copii și tineret din Cernavodă -